Osoby o tym nazwisku:
 Nicola Minichiello – brytyjska bobsleistka
 Raffaele Minichiello – amerykański żołnierz piechoty morskiej